Полабы:
 Полабы  — группа западнославянских племён, населявших в Средние века территорию между Эльбой на западе и Одрой на востоке.
 Полабы — западнославянское племя, входившее в племенной союз ободритов (полабских славян).